Rio Iguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Río Iguazú, vattendrag, 
 Rio Iguaçu (vattendrag i Brasilien), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar